Plusieurs églises portent ou ont porté le nom d'église Sainte-Catherine d'après l'une des   :

l’église Sainte-Catherine de Francfort-sur-le-Main ;
 l’église Sainte-Catherine de Hambourg ;

l’église Sainte-Catherine de Bruxelles, construite après la démolition de l’ancienne église, de laquelle il reste une tour ;
 l’église Sainte-Catherine de Diest ;
 l’église Sainte-Catherine de Duisburg à Tervueren ;
 l’église Sainte-Catherine de Humelgem à Steenockerzeel ;
 l’église Saint-Antoine-et-Sainte-Catherine de Liège  ;
 l’église Sainte-Catherine de Plancenoit à Lasne ;

l’église Sainte-Catherine de Grude ;

(depuis 1949) 
 l’église Sainte-Catherine de Bethléem ;

l’église Sainte-Catherine de Liiva sur l’île de Muhu ;
 l'église Sainte-Catherine de Pärnu ;

l’église Sainte-Catherine de Karjaa ;
 l’église Sainte-Catherine de Turku ;

l’église Sainte-Catherine d’Alland’Huy-et-Sausseuil ;
 l’église Sainte-Catherine-d’Alexandrie d’Ancelle ;
 l’église Sainte-Catherine de Bærenthal ;
 l’église Sainte-Catherine de Bitche ;
 l’église Sainte-Catherine de Bonneville ;
 l’église Sainte-Catherine-des-Arts de Caen, rebaptisée en 1802 Notre-Dame-de-la-Gloriette ;
 l’église Sainte-Catherine du Cannet ;
 l’église Sainte-Catherine de Carlux ;
 l’église Saint-Maur-et-Sainte-Catherine de Celsoy ;
 l’église Sainte-Catherine de Fains-les-Sources à Fains-Véel ;
 l’église Sainte-Catherine de  ;
 l’église Sainte-Catherine de Grand’Rivière ;
 l’église Sainte-Catherine des Hôpitaux-Neufs ;
 l’église Sainte-Catherine de Honfleur ;
 l’église Sainte-Catherine de Kourou ;
 l’église Sainte-Catherine de Lille ;
 l’église Sainte-Catherine de Loix ;
 l’église Sainte-Catherine de Malville ;
 l’église Sainte-Catherine de Monceau-sur-Oise ;
 l’église Sainte-Catherine de Montaut ;
 l’église Sainte-Catherine de Montfleur ;
 l’église Sainte-Catherine de Provenchères-sur-Fave ;
 l’église Sainte-Catherine de La Roche-Derrien ;
 l’église Sainte-Catherine de Rouen, aussi appelée chapelle de Grandmont ;
 l’église Sainte-Catherine de Rouffach ;
 l’église Sainte-Catherine de Saint-Martin-Sainte-Catherine ;
 l’église Sainte-Catherine de Sainte-Catherine-de-Fierbois ;
 l’église Sainte-Catherine de Tonnerre, une crypte ;
 l’église Sainte-Catherine de Villeneuve-sur-Lot ;

l'église Sainte-Catherine d'Athènes ;
 l’église Sainte-Catherine de Thessalonique, classée au Patrimoine mondial ;

l’église Sainte-Catherine-de-Sienne de Livourne ;

l’église Sainte-Catherine de Vilnius ;

l’église Sainte-Catherine de  ;
 l’église Sainte-Catherine de Żejtun ;

l’église Sainte-Catherine de Gdańsk ;
 l’église Sainte-Catherine de Stary Wielisław, également sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs  ;

à Saint-Pétersbourg :
 l’église arménienne Sainte-Catherine,
 l’église catholique Sainte-Catherine,
 l’église luthérienne Sainte-Catherine ;

l’église Sainte-Catherine de Sot, en Voïvodine ;
 l’église Sainte-Catherine de Tadenje, sur le territoire de la ville de Kraljevo ;

l'église Sainte-Catherine de Dnipro
 l’église Sainte-Catherine de Tchernigov.

Voir aussi 
 
  

~
Catherine